Асатру (, от  — «бог» и  — «вера»; буквально: «верный асам») — ветвь германо-скандинавского неоязычества, ставящая целью воссоздание дохристианской скандинавской религии. Общины Асатру зарегистрированы в Дании, Норвегии, Исландии, США, Испании, Италии и России.

Вероучение 
Последователи Асатру считают главным долгом возродить религию своих предков. Их вера базируется, как и у прочих язычников, на обожествлении сил природы, восстановлении традиций и фольклора коренного населения своей страны. Скандинавская мифология является мистической основой Асатру.

«Мы стремимся вспомнить исконную веру, изначально общую для всех индоевропейских народов, то, во что они верили ещё прежде, чем появились современные религии. Те истины были забыты, когда появились Будда, Мухаммад, Заратустра, Иисус… каждый со своим учением. Нет, мы не заимствуем по частям что-то у индуизма, что-то у зороастризма… Мы ищем их общую основу, там, где забытые мудрость и истина», — говорят лидеры Асатру.

Согласно вероучению Асатру, люди наполнены божественной сущностью, находящейся вне сознания, но способной взаимодействовать с человеком и материальным миром. Эта божественная сущность выражается через богов и богинь. Боги являются родственниками людей, богов принято почитать и славить. Верховный бог пантеона Асатру — Один. Почитаются также Тор — владыка бурь и хранитель мира людей, Фрейр — «господин», бог плодородия, Фрейя — «госпожа», богиня любви, и другие.

Люди в Асатру считаются венцами духовного творения, существующими в единении с божествами через природу. Единение с природой и через неё — с божествами считается способом стереть грань между реальным и сверхъестественным миром.

В Асатру отсутствует идея первородного греха и спасения. Идея абсолютного греха также отрицается, приверженцы Асатру считают, что добро и зло не являются неизменными и однообразными.

Асатру признает божественную мифологию как путь установления духовной истины. Движение не имеет священных книг, но почитает ряд древних мифологических источников, преимущественно скандинавские легенды.

Признаётся загробная жизнь, однако она не формализуется, так как считается, что она находится выше человеческого понимания.

Культовая практика Асатру представлена рунической магией. Руны — буквы древнескандинавского алфавита, отображающие основные виды процессов и энергий во Вселенной. Также в северной традиции существует трансовая техника прорицания, большей частью женского — сейт, порча врага с помощью «злой песни» — нид и т.п.

Страны 
Дания
«Форн Сидр — Датская ассоциация асатру и ванатру» (Forn Siðr — Asa- og Vanetrosamfundet i Danmark) была создана в Дании в 1999 году и официально признана в 2003 году, руководство ею осуществляет альтинг (Altinget), между альтингами - правление (Bestyrelsen), возглавляет её тул (Thul), ассоциация делится на блотгруппы (Blotgrupperne), руководство каждым из них осуществляет общее собрание, между общими собраниями - правление.

Норвегия
Две языческие организации признаны норвежским правительством как религиозные общества. Сообщество Асатру «Бифрост» (Åsatrufellesskapet Bifrost) (образовано в 1996 году, к 2011 году насчитывало около 300 адептов) и Объединение Форн Сидра (Foreningen Forn Sed), образовано в 1999 году (насчитывает около 50 верующих, является членом Европейского конгресса этнических религий). Высшим органом Сообщества Асатру «Бифрост» является тинг, состоящий из всех членов сообщества, между тингами - совет (Rådet), состоящий из нескольких альгоди (Allgode), один из которых являлся гевдингом (Høvding), казначея (Fehird), секретаря (Skrive) и хофгоди (Hovgode), сообщество делится на ундертинги (Underting), ундертинги на  асатрулаги (Åsatrulag), руководство ундертингами осуществляют тинговые собрания (Tingmøte) и  законоговорители (Lovsigare), руководство асатрулагами - хофгоди. Признание правительством позволяет им обеим выполнять «юридически обязательные гражданские церемонии» (то есть браки).

Третья группа, «» (Vigrid), действительно делает расовые учения частью своей идеологической структуры, а также использует цвета и структуру флага нацистской Германии в своих знаменах. По этой причине многие считают их неонацистами. «Вигрид» также повлияла на взгляд Норвегии на языческие символы, заставляя многих норвежцев считать, что символы имеют расистский характер.

Швеция
В Швеции Шведская ассоциация асатру (Sveriges Asatrosamfund) была образована в 1994 году и переименована в Ассоциацию Форн Сидра Швеции (Samfundet Forn Sed Sverige) в 2010 году. Высшие органы - орстинг (Årsting) и годеринг (Goderingen) (во главе с риксгоди (Riksgode)), между орстингами - совет (Rådet), ассоциация делится на годорды (Godeord), во главе с годи (Gode), годорды на блотлаги (Blotlag), во главе с блотгоде (Blotgode). 

В настоящее время это вторая по величине национальная организация язычников. Крупнейшей организацией является Северная Аса-ассоциация (Nordiska Asa-samfundet), образованная в 2014 году. Разница между ними заключается в том, что Шведская ассоциация асатру занимает явно политическую позицию по таким вопросам, как ксенофобия, тогда как Северная Аса-ассоциация заявляет о своей аполитичности и запрещает использование политических символов в своей деятельности. Существует также ряд независимых блотлагов. Некоторые из них когда-то были частью Сети Форн Сидра (Nätverket Forn Sed), когда эта организация действовала. Ещё одна группа, действующая в стране — Ассоциация северной традиции (Samfälligheten för Nordisk Sed).

Исландия
Первая современная зарегистрированная община последователей асатру  (Ásatrúarfélagið) основана Свейнбьёрном Бейнтейнссоном и существует в Исландии с 1973 года. Управляется генеральной ассамблеей (Allsherjarþing), в которой имеют право участвовать все члены ассоциации и Лёгреттой (Lögrétta), состоящей из 5 членов, во главе с законоговорителем (lögsögumaður). Духовный глава ассоциации — альшерьяргоди (Allsherjargoði).

Ассоциация асатру была признана религиозной организацией правительством Исландии в 1973 году. Первым её руководителем был фермер и поэт Свейнбьёрн Бейнтейнссон. Это самая нехристианская религиозная организация в Исландии; насчитывает около 3583 членов (по состоянию на 1 января 2017), что составляет чуть более 1 % от общего количества населения. Другая группа — Годорд Рейкъявика (Reykjavíkurgoðorð).

Россия
В 2017 году в России произошёл первый случай судебного разбирательства между последователями неоязычества: глава общины Асатру из Санкт-Петербурга подал в суд на язычницу из Барнаула. Он обвинил её в том, что опубликованная ею в социальной сети ВКонтакте картинка с викингом, заносящим боевой молот над горящим христианским храмом, представляет его религию в негативном свете как экстремистскую идеологию. Суд признал ответчицу виновной по ст. 148 ч. 1 (оскорбление религиозных чувств верующих) и ст. 282 ч. 1 (разжигание межрелигиозной вражды) Уголовного кодекса Российской Федерации, определив наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

См. также 
 Йормундур Инги Хансен
 Свейнбьёрн Бейнтейнссон
 Форн Сидр
 Хильмар Ёрн Хильмарссон

Примечания 
Комментарии

Ссылки

Литература 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Неоязычество
Неоязычество в Исландии
Неоязычество в США
Неоязычество в России
Германо-скандинавская мифология